El término Snap puede referirse a:

 Snap, subgénero del hip hop.
 Snap,  (en inglés Suspected non-Alzheimer’s disease pathophysiology), es una enfermedad neurodegenerativa.
 Snap, parte de los juegos de fútbol americano.
 Snap!, grupo musical alemán de eurodance.
 Snap, nombre que se le da a las fotografías y vídeos enviados mediante Snapchat.
 Snap Inc., empresa estadounidense propietaria de Snapchat.
 Snap, formato de paquete universal para distribuir aplicaciones en Linux.

También las siglas SNAP pueden hacer referencia a:

 Subnetwork Access Protocol, protocolo de internet recogido por la norma IEEE 802.
 Sistema nuclear de potencia auxiliar, utilizado en misiones de la NASA para suministro de energía.
 Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Cuba, red ecológica estatal cubana.
 Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, conjunto de áreas naturales protegidas.
 Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas de Uruguay, sistema de protección ambiental de ese país.
 Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes del inglés Survivors Network of those Abused by Priests

Enlaces externos